

Cinema 
 Frida – film muto tedesco del 1914 diretto da Viggo Larsen
 Frida – film del 2002 diretto da Julie Taymor

Musica 
 Frida – album di Anni-Frid Lyngstad del 1971
 Frida – canzone di Fred Bongusto
 Frida (mai, mai, mai) – singolo del 2018 dei The Kolors
 Frijda – gruppo musicale rock catanese

Persone 
 Frida – pseudonimo di Anni-Frid Lyngstad, cantante svedese
 Afroditi Frida – cantante greca

Televisione 
 Frida – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1955 al 1956

Altro 
 Frida – nome proprio di persona femminile
 Frida – opera teatrale rappresentata per la prima volta nel 1991
 Frida – personaggio della serie Pokémon
 Frida – sedia del designer Odoardo Fioravanti

Pagine correlate 
Frieda